Vuoltee kan syfta på:

 Vuoltee – en by i Alastaro kommun, se Voltis, Alastaro
 Vuoltee – en by i Kumo stad, Vuolle, Kumo